Закон Кирхгофа гласит, что температурный коэффициент теплового эффекта химической реакции равен изменению теплоёмкости системы в ходе реакции. Уравнение Кирхгофа, являющееся следствием этого закона, используется для расчёта тепловых эффектов при разных температурах.

Дифференциальная форма закона:
 
 
Интегральная форма закона:
 
 
где  и  — изобарная и изохорная теплоёмкости,  — разность изобарных теплоёмкостей продуктов реакции и исходных веществ,  — разность изохорных теплоёмкостей продуктов реакции и исходных веществ, а  и  — соответствующие тепловые эффекты.

Если разница  невелика, то можно принять  и , соответственно интегральная форма уравнений примет следующий вид:
 
 
При большой разнице температур необходимо учитывать температурные зависимости теплоёмкостей:  и

Литература

Ссылки 
 Закон Кирхгофа — конспект лекций 

Химическая термодинамика
Кирхгофа
Кирхгофа